Pułki piechoty (strzelców, grenadierów) noszące numer „9”:

Wojska Polskiego:
 9 Regiment Pieszy Raczyńskiego 1776-1790, 1792-1794 i 1794
 9 Regiment Pieszy Litewski 1794
 9 Pułk Piechoty 1806-1815
 9 Pułk Piechoty Liniowej 1831
 9 Pułk Strzelców Pieszych 1831
 9 Pułk Strzelców Polskich 3 DSP I Korpusu Polskiego w Rosji
 9 Pułk Piechoty 1918-1919 → 14 Pułk Piechoty Ziemi Kujawskiej
 9 Pułk Piechoty Legionów 1918-1939
 9 Pułk Strzelców Polskich 1919 → 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich 1919 → 67 Pułk Piechoty
 9 Lubliniecko-Opolski Pułk Piechoty 1921
 9 Pułk Piechoty 1940
 9 Pułk Piechoty Legionów AK 3 DP Leg. AK 1944
 9 Zaodrzański Pułk Piechoty 1944-1957
 9 Zaodrzański Pułk Piechoty 1957-1958 → 9 Pułk Zmechanizowany
 9 Zapasowy Pułk Piechoty

Amerykańskie:
 9 Pułk Piechoty (USA) – pułk piechoty amerykańskiej, sformowany 25 marca 1855
 9 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (3 miesiące) – pułk piechoty amerykańskiej 1861, wziął udział w działaniach zbrojnych wojny secesyjnej

Austriackie:
 9 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie:
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 9 (1725–1918)
 9 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917)
 9 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Francuski:
 9 Pułk Piechoty Liniowej (1616–1940)

Niemiecki:
 9 Kołobrzeski Pułk Grenadierów im. Hrabiego Gneisenau (2 Pomorski) – pułk piechoty niemieckiej; sformowany 7 czerwca 1808; przydział w 1914: II Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie:
 9 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (9-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 9 Ingermanlandzki Pułk Piechoty (9-й пехотный Ингерманландский Императора Петра Великого полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 9 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (9-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Żmerynka
 9 Syberyjski Pułk Strzelecki (9-й Сибирский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Władywostok
 9 Sybirski Pułk Grenadierów (9-й гренадерский Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Włodzimierz